Тигрёнок — многозначный термин.

 Тигрёнок (мн. ч. тигрята) — детёныш тигра и тигрицы.
 Тигрёнок — персонаж многочисленных мультфильмов: «Тигрёнок в чайнике» (1972); «Тигрёнок на подсолнухе» (1981) по мотивам одноимённой сказки Юрия Коваля; «По дороге с облаками» (1984), «Подарок для слона» (1984), «Клад» (1985).
 Тигрёнок — персонаж романа С. Лукьяненко «Ночной Дозор» и одноимённого фильма; маг-перевёртыш, умеющий превращаться в тигра.